Kvarnbron kan avses:

Kvarnbron, Gävle – en bro i Gävle
Kvarnbron, Göteborg – en bro över Stora Hamnkanalen i Göteborg
Kvarnbron, Åbo – bro över Aura å i Åbo
Kvarnbron, Örebro – en bro invid Örebro slott
Fredriksdalsbron – en spårvägsviadukt i Stockholm